Ruské příjmení Beketov () má více nositelů:

 Alexandr Vladimirovič Beketov  (* 1970), bývalý ruský sportovní šermíř, kordista
 Alexej Nikolajevič Beketov  (1862–1941), ruský architekt, akademik
 Andrej Nikolajevič Beketov  (1825–1902), ruský botanik, rektor Petrohradské univerzity (1876–1883)
 Nikolaj Nikolajevič Beketov  (1827–1911), ruský chemik
 Pjotr Ivanovič Beketov (1600–1640), ruský kozák

Ruská příjmení